2 miejscowości w Polsce: 
 Linne – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Linne – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra